Bürgerwacht steht für

 Bürgerwacht (Organisation), Selbsthilfeorganisation in zahlreichen Städten
 Bürgerwacht (Zeitschrift), 1927 bis 1941 in Hannover erschienene Zeitschrift